Па́нчо Ви́лья () — испанские имя и фамилия. Может означать:
* Панчо Вилья (1878—1923) — мексиканский революционер.
 Панчо Вилья (1901—1925) —  филиппинский боксёр.